Вахта — многозначный термин.
 Вахта (вахтенная служба) — основной вид дежурства на судах.
 Вахта — поселение, в котором люди живут не постоянно, а временно на время работы (вахты).
 Вахта () — род растений семейства Вахтовые.

См. также 
 «Вахта на Рейне» (дек. 1944 — янв. 1945) — операция немецких войск в Арденнах в ходе Второй мировой войны.
 Вахтёр